Binnig bezeichnet:

 (216390) Binnig, Asteroid
 Gerd Binnig (* 1947), deutscher Physiker und Nobelpreisträger